Хамхо́ев — ингушская фамилия. Известные носители:
 Хамхоев, Али Хамитович (род. 1965) — советский дзюдоист.
 Хамхоев, Адам Ерахович (1991—2022) — российский военный, гвардии капитан; Герой Российской Федерации (2022).
 Хамхоев, Альберт Адамович (род. 1992) — российский боксёр-профессионал.
 Хамхоев, Арби Алиевич (род. 1993) — российский дзюдоист.
 Хамхоев, Ваха Висангиреевич (род. 1952) — ингушский поэт, прозаик, драматург, переводчик, публицист.
 Хамхоев, Иса Баматгиреевич (род. 1962) — муфтий Республики Ингушетия.